Le Sauvage, pièce d'Anton Tchekhov ;
 Le Sauvage, film de Jean-Paul Rappeneau ;
 Le Sauvage, journal traitant des problèmes d'écologie édité de 1973 à 1981, dans le groupe du Nouvel Observateur et indépendamment de 1991 à 1992.

Voir aussi 
 
 La Sauvage
 Enfant sauvage, L'Enfant sauvage
 Doc Savage